Лухт () — немецкая фамилия.
 Лухт, Вальтер (1882—1949) — немецкий генерал артиллерии, участник Первой и Второй мировых войн, кавалер Рыцарского креста Железного креста с Дубовыми Листьями.
 Лухт, Герхард (1913—1979) — министр торговли и снабжения ГДР
 Лухт, Эдуард Мартынович (1893—1940) — советский государственный деятель, военный и полярный летчик, участник боев на КВЖД, организатор авиационных частей в Дальневосточном крае (ДВК).